Grambow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald)
 Grambow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario del Meclemburgo Nordoccidentale)